Plusieurs pays possèdent une Commission nationale d'histoire militaire dont : 
 La Commission nationale d'histoire militaire en France, créée en 1938 ;
 La Commission nationale d'histoire militaire en Tunisie, créée en 2003.